Копенгагенский договор:
 Копенгагенский мир (1660) — мирный договор между Данией и Швецией заключённый 27 мая 1660 года. С его подписанием, а также Оливского мира завершилась Северная война 1655—1660.
 Копенгагенский договор (1670) — соглашение о торговле и союзе, подписанный 11 июля 1670 года королем Дании и Норвегии Кристианом V и королем Англии и Шотландии Карл II.
 Копенгагенский союзный договор (1709) — союзный договор, заключенный 11 октября 1709 года послом России князем В. Л. Долгоруким и министром Дании Отто Граббе. Договор возобновлял русско-датский союз против Швеции, восстанавливая Северный союз.